Коммунистическая партия Бирмы (КПБ; , Бамапьи комьюни пати) — коммунистическая партия, действующая с 1939 в Бирме (современная Мьянма). Является старейшей политической партией в стране.

История 
КПБ основана 15 августа 1939 в столице Британской Бирмы Рангуне на базе левого крыла Ассоциации Добама Асиайон.

В годы Второй мировой войны 1939—1945 активно участвовала в антияпонском Движении Сопротивления бирманского народа.

В 1943 в нелегальных условиях прошёл 1-й съезд КПБ.

В 1944 КПБ стала инициатором создания Антифашистской лиги народной свободы (АЛНС), в рамках которой совместно с другими патриотическими силами в марте 1945 подняла вооруженное восстание против японских оккупационных войск. В этот период только под контролем КПБ действовали партизанские отряды, насчитывавшие 40 тысяч бойцов. Члены КПБ вели повседневную работу среди партизанских бойцов и командиров, знакомили их с историей революционных восстаний и войн других народов, партизанской тактикой, разъясняли ближайшие задачи, цели борьбы и т. п.

После окончания войны КПБ, перешедшая летом 1945 на легальное положение, значительно укрепила свои позиции и под руководством Аун Сана стала добиваться завоевания Бирмой национальной независимости, полной ликвидации английского колониального господства в стране. В 1945 — начале 1946 КПБ инициировала создание ряда массовых организаций трудящихся, как, например, крестьянские организации организации, которые входили во Всебирманский крестьянский союз. Это вело к расширению влияния КПБ в массах.

2-й съезд КПБ состоялся в июле 1945 в Рангуне (в легальных условиях).

В феврале-марте 1946 в рядах КПБ произошёл раскол. Часть бывших членов КПБ во главе с бывшим генеральным секретарём партии Такином Со создала так называемую Коммунистическую партию Бирмы «Красного флага» (КПКФ). По её мнению, АЛНС исчерпала свой революционный потенциал и должна быть заменена новым демократическим фронтом, возглавляемым коммунистами. Традиционную КПБ она обвинила в оппортунизме и «браудеризме», назвав её Компартией «Белого флага». В отличие от последней, новая партия прервала сотрудничество с национальной буржуазией, ушла в подполье и практиковала экстремистские методы (в СССР считалась троцкистской). Руководитель КПКФ Такин Со в 1970 сдался властям, до 1974 находился в тюрьме. Партизанские отряды до сих пор ведут вооружённую борьбу в пограничных областях страны.

При этом и КПБ вскоре развернула критику политики руководства Антифашистской лиги, за что в октябре 1946 была исключена из АЛНС.

19 июля 1947 Аун Сан и всё руководство АЛНС было убито правыми террористами.

Гражданская война 

Вскоре после обретения Бирмой независимости разногласия между ведущими политическими силами привели к началу Гражданской войны. На стороне коммунистов находилась часть армии и беднейшее крестьянство. Созванная в марте 1948 конференция Всебирманского крестьянского союза, собравшая 75 тысяч делегатов, высказалась в поддержку коммунистической программы и против правительства, не сумевшего реализовать справедливую земельную реформу. В ответ на это, а также призывы коммунистов к вооружённому восстанию, доминирующая в АЛНС Социалистическая партия потребовала ареста коммунистических лидеров и запрещения их партии. Поводом для начала гражданской войны стала попытка ареста лидера коммунистов Такин Тан Туна. В ответ компартия ушла в подполье и начала вооружённую борьбу против бирманского правительства, приняв тезисы члена Политбюро ЦК КПБ Гошала (Такин Ба Тина) «Перспективы революции в Бирме в 1948 году» о вооружённом захвате власти.

На первых этапах коммунисты достигли значительных успехов. В течение нескольких недель значительная часть районов Нижней и Средней Бирмы, включая город Мандалай, оказалась под властью повстанцев. На сторону восставших переходили тысячи крестьян. Правительство У Ну предложило объединить все демократические силы в так называемой «Марксистской Лиге», начать реализацию совместной с коммунистами экономической программы, национализацию иностранных компаний, улучшение условий жизни трудящихся, национализацию земель и распределение их между неимущими крестьянами, развитие связей с СССР. Однако коммунисты увидели в ней лишь тактический ход с целью выиграть время.

В силу того, что КПБ, КПКФ и повстанческие силы национальных меньшинств не смогли объединить войска для решительного наступления, правительственная армия за счёт лучшего вооружения, выучки и помощи английских военных специалистов перехватила инициативу. Наступление повстанцев на Рангун было отбито, и в результате контрнаступления к концу 1955 года основные войска коммунистов и националистов были разгромлены, оттеснены в горные и лесные районы страны и перешли к чисто партизанским действиям.

В 1955 партия приняла новую Программу, нацеленную на прекращение гражданской войны, однако в 1950-х — начале 1960-х центральное правительство страны отказывалось от переговоров с КПБ (в 1958, 1960, 1961 власть вообще не шла на переговоры, а в 1963 сорвала их).

В 1959 под руководством коммунистов был основан Национальный демократический объединенный фронт (НДОФ).

Предварительные переговоры, проведённые КПБ с правительством Революционного совета в 1963, также не увенчались успехом, после чего КПБ объявило своей целью вооруженное свержение правительства Революционного совета.

В 1967 по инициатива Такин Тан Туна в КПБ прошла «культурная революция», завершившаяся исключением из партии «ревизионистов».

15 марта 1975 председатель ЦК КПБ Такин Зин и его заместитель Такин Чит были убиты в бою с правительственными войсками, захватившими штаб-квартиру партии в Центральной Бирме. Остатки коммунистических партизан отступили к границе с Китаем, где контролировали территорию Кокан. К 1988 Китай прекратил их поддержку, и в 1989 г. партия была распущена, а контроль над территорией Кокан перешёл к вооружённым китайским националистам, многие из которых были выходцами из КПБ, однако отрицали формальную связь с ней.

Военное правительство Мьянмы обвиняло КПБ в организации восстания 8888. Это было явным преувеличением, хотя среди организаторов оппозиционного движения действительно было много (в основном бывших) членов КПБ и КПКФ.

Руководители КПБ 
 Аун Сан (генеральный секретарь)
  (генеральный секретарь)
 Такин Тейн Пе (генеральный секретарь)
 Такин Тан Тун (председатель в 1945—1968)
 Такин Зин (председатель ЦК в 1968 — 15 марта 1975)
 Такин Ба Тейн Тин (председатель ЦК с мая 1975)
 Йебо Кьин Маунг (генеральный секретарь)

Примечания

Ссылки 
 Большая советская энциклопедия / Коммунистическая партия Бирмы
 Вооружённая борьба в Бирме (документальный фильм)

Политические партии по алфавиту
Политические партии Мьянмы
Бирма
Бирма
Запрещённые политические партии